Робби Хаммел (; родился 8 марта 1989 года в Валпарейзо, штат Индиана) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. Был выбран под 58-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Миннесота Тимбервулвз».

Профессиональная карьера 
28 июня 2012 года Хаммел был выбран на драфте НБА командой «Миннесота Тимбервулвз» под общим 58-м номером. В июле 2012 года он принял участие в Летней лиге НБА. 8 августа Хаммел подписал однолетний контракт с испанским клубом «Обрадойро». в сентябре 2012 года он травмировал правый мениск и выбыл из игры на два месяца.

В июле 2013 года Хаммел снова присоединился к «Миннесоте» для участия в Летней лиге. 26 сентября 2013 года он подписал контракт с «Тимбервулвз», через год он его продлил. 26 января он выбыл на неопределённый срок после перелома кости в правой руке.

28 июня 2015 года «Миннесота» сделала Хаммелу квалификационное предложение, для того чтобы сделать его ограничено свободным агентом. Однако 6 июля команда оказалась от своего предложения.

31 июля 2015 года Хаммел подписал однолетний контракт с «Олимпия Милан». 5 февраля 2016 года он расстался с «Миланом», получив серьёзную травму плеча.

В октябре 2016 года стал игроком «Химок». В Единой лиге ВТБ Хаммел провёл 29 матчей, набирая в среднем 8,3 очка, 3,9 подбора и 1,1 передачи. В 11 играх Еврокубка его показатели составили 8,9 очка, 3,9 подбора и 0,6 передачи.

В октябре 2017 года объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 28 лет.

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2016/2017
  Серебряный призёр Чемпионата России: 2016/2017

В составе сборной США 
  Бронзовый призёр Универсиады: 2009

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Робби Хаммел на сайте acb.com
 Робби Хаммел на сайте eurobasket.com
 Робби Хаммел на сайте espn.com
 Робби Хаммел на сайте purduesports.com
 

Баскетболисты США
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Химки»
Выпускники Университета Пердью
Выпускники Школы менеджмента Университета Пердью